Сийгър може да се отнася за:
 Боб Сийгър (р. 1945), американски музикант
 Мора Сийгър (р. 1951), американска писателка
 Пит Сийгър (1919 – 2014), американски музикант